Woopen steht für

 einen Gutsbezirk in Ostpreußen, siehe Tscherjomuchowo (Kaliningrad)
 Christiane Woopen (* 1962), deutsche Medizinerin und Medizinethikerin